Keßelring ist der Familienname folgender Personen:

 Agilolf Keßelring (* 1972), deutscher Offizier und Historiker
 Rainer Keßelring (1934–2013), deutscher Verwaltungsjurist